Barney kan som auktorsförkortning betyda:

 E.E.Barney
 Victoria Barney

Robotskapade auktorsförkortningar